Boulevard de la République à Boulogne-Billancourt ;
 Boulevard de la République à La Garenne-Colombes ;
 Boulevard de la République à Noisy-le-Sec ;
 Boulevard de la République à Saint-Cloud ;